Salvador d'Horta (Santa Coloma de Farners, 1520 - Càller, 1567), religiós franciscà i miracler popular venerat com a sant de l'Església catòlica
 Salvador d'Horta Bofarull (Reus 1856 - Barcelona (?) 1931), músic català
 Salvador d'Horta Puigsech i Comelles (Vic, segle XIX - 1910), prevere, organista i professor de música català